Agua Colorada kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Agua Colorada, Huautepec, 
 Agua Colorada, Jalisco, Ixtlahuacán del Río, 
 Agua Colorada, San Pedro Quiatoni, 

Robotskapade Mexikoförgreningar